Stati Uniti d'America
 Two Rivers – census-designated place del Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 Two Rivers – località della Contea di Plumas, California
 Two Rivers – nome precedente di Dos Ríos, località della Contea di Mendocino, California
 Two Rivers – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin